Суні () — муніципалітет в Італії, у регіоні Сардинія,  провінція Орістано.
 Суні () або Халка — один з природних регіонів, на які поділяється Перу.